Абуссугуд Абдельхаликович Ахтямов (Абуссугут-Абдэль-Холикович Ахтямов) () (1843—1920) — российский политик. Депутат I Государственной Думы от Уфимской губернии, входил в аграрный комитет. Присяжный поверенный, судебный следователь и чиновник особых поручений при Уфимском губернаторе. Конституционный демократ, а также член бюро мусульманской фракции. Секретарь магометанского духовного собрания.

Ранние годы 
Учился в 1-й Казанской гимназии. Окончил юридический факультет Казанского университета в 1871 году.

Председатель белебеевской земской управы 1881—1886 года. Секретарь магометанского (мусульманского) духовного собрания 1895—1901 года. Почётный мировой судья.

Выборгское воззвание и последние годы жизни 
Подписал «Выборгское воззвание» 10 июля 1906 года в г. Выборге. На следствии по делу о «Выборгском воззвании» «Обвиняемый Ахтямов, не давая прямого ответа на вопрос о том, подписал ли он в Выборге воззвание, заявил, что в пределах Российской империи он никакого воззвания не подписывал, что подлинного воззвания он в бытность свою в Выборге не подписывал, так что подписи его под подлинным текстом не могло быть, но что „в бытность его в Выборге никто из бывших членов Думы не отрицал своего участия в совещании путём отказа подписать какой-либо документ“». Был обвиняемым на процессе по этому делу, но 18 декабря 1907 года вместе с М. Ф. Дьяченко особым присутствием Санкт-Петербургской судебной палаты был оправдан за недоказанностью предъявленного ему обвинения. В 1919 — начале 1920 года Ахтямов перебрался вместе с семьёй старшего сына в Петропавловск и там скончался в 1920 году.

Семья 
 Старший сын Ибниамин окончил физико-математический факультет университета в Санкт-Петербурге, депутат IV Государственной Думы от Уфимской губернии. 
 Второй сын Ибрагим — левый политический деятель, меньшевик.

Литература 
 Айнутдинова Л. М., Усманова Д. М. Ахтямов Абуссугуд // Татарская энциклопедия: В 5-т. / Гл. ред. М.X. Xасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ. 2002. — Т. 1: А-В. — С. 249.
 Кирьянов И. К. Российские парламентарии начала XX века: новые политики в новом политическом пространстве. — Пермь, 2006. — 368 с. ISBN 5-93683-106-X

Примечания 

Адвокаты по алфавиту
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Выпускники Первой Казанской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Казанского университета